Család (rendszertan)
 Familia, felvilágosodás korabeli lengyel politikai párt
Folyóiratok
 Familia (1865–1906) román nyelvű kulturális és irodalmi lap
 Familia (1926–1944) román nyelvű irodalmi lap
 Familia (1965–) román nyelvű irodalmi lap